Ало́с-Сіба́с-Аба́нс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 690 км на південь від Парижа, 195 км на південь від Бордо, 50 км на південний захід від По.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті нараховувалося 122 оподаткованих домогосподарства, у яких проживали 268,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Сайт мерії 
 [ Розташування муніципалітету Алос-Сібас-Абанс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантичні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантичні Піренеї